Baltar steht für:

 Baltar (Paredes), eine portugiesische Gemeinde im Kreis Paredes
 Baltar (Ourense), Gemeinde in der Provinz Ourense, Spanien

Baltar ist der Familienname folgender Personen:
 Amelita Baltar (* 1940), argentinische Folksängerin
 Eduardo Baltar (* 1956), philippinischer Boxer